A St. Martin jelentései:

Személyek 
St. Martin, Szentmártoni Imre művészneve
Louis St. Martin (1820–1893), USA-beli politikus

Földrajzi nevek 
Sankt Martin: három település Ausztriában, Németországban és Svájcban
Saint-Martin, francia tengerentúli terület
Saint-Martin, a Szent Márton-sziget francia neve (hollandul Sint Maarten, ugyanazon sziget holland fennhatóságú déli része)
Saint-Martin, település Bas-Rhin megyében
Saint-Martin, település Gers megyében
Saint-Martin, település Hautes-Pyrénées megyében
Saint-Martin, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Martin, település Var megyében
Saint Martin megye, USA, Louisiana állam

Épületek 
St. Martin-in-the-Fields
Martinskirche
Saint-Martin, Párizs egyik metróállomása